Манирампур:
 Манирампур — город на западе Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга. 
 Манирампур — подокруг на западе Бангладеш, входит в округ Джессор.